Henri Maillot (1899-1987), résistant et cousin de Charles de Gaulle
 Henri Maillot, (1928-1956), était membre du PCA et a participé à la guerre d'indépendance algérienne.
 Henri Maillot-Rosély (1950-), est un sculpteur français.